Алексей Фёдорович Бурков — советский и российский ученый-электротехник, профессор Дальневосточного федерального университета, профессор Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского, г. Владивосток. Доктор технических наук.

Биография 
Родился в 1957 г. в c. Большая Речка Кабанского района Бурятской АССР.

Окончил 10 классов Кабанской средней школы (1974) и городское профессионально-техническое училище № 34 г. Ангарска Иркутской области (1975, с отличием).

С 1975 по 1978 г. проходил срочную службу на кораблях морских частей пограничных войск.

В 1983 г. окончил с отличием Электромеханический факультет (ЭМФ) Дальневосточного высшего инженерного морского училища (ДВВИМУ) имени адмирала Г. И. Невельского по специальности «Эксплуатация судового электрооборудования».

Научно-педагогическая деятельность:
 1983—1984 ассистент кафедры электрооборудования судов ЭМФ ДВВИМУ;
 1984 стажёр-исследователь в Московском энергетическом институте;
 1984—2006 ассистент (1984—1989), старший преподаватель (1989—1995), доцент (1995—2006) ЭМФ ДВВИМУ
 с 2013 г. профессор кафедры судовой энергетики и автоматики Инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

По совместительству в 2006—2013 профессор кафедры электрооборудования и автоматики судов Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (ДВГТРУ).

Научная карьера:
 1991 защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук в Государственной морской академии (ГМА) имени адмирала С. О. Макарова г. Ленинграда.
 1998 присвоено учёное звание доцента по кафедре электрооборудования судов.
 2006 присвоено учёное звание профессор Морского государственного университета.
 2014 защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук в Государственном университете морского и речного флота (ГУМРФ) им. адм. С. О. Макарова, г. Санкт-Петербург.
 2022 присвоено учёное звание профессор по научной специальности Электротехнические комплексы и системы.

Область научных интересов:
 повышение надежности судового электрооборудования, увеличение сроков технической эксплуатации электроприводов судов отечественной и зарубежной постройки,
 история науки и техники: эволюция судовой электротехники.

Определил законы распределения отказов и рассчитал надёжность судовых электроприводов с релейно-контакторными схемами управления.

Автор исследований по развитию отечественных судовых электроприводов.

Награды 
 Бронзовая медаль ВДНХ — Главный комитет ВДНХ СССР, 1984 г.
 Почётная грамота — Департамент морского транспорта, 1994 г.
 Грамота — Администрация Приморского края, 1999 г.
 Почётные грамоты — МГУ им. адм. Г. И. Невельского, 2004, 2005, 2007 гг.
 В память 200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями: юбилейный нагрудный знак — Министерство транспорта Российской Федерации, 2009 г.
 Грамота — Издательский дом «Университетская книга», 2009 г.
 Благодарность — городская Дума Владивостока, 2011 г.
 Благодарственное письмо — Федеральное агентство морского и речного транспорта, 2012 г.

Семья 
Женат, дети — два сына.

Библиография 
Автор более 250 научных и учебно-методических работ.

Монографии:

 История электротехники до конца XIX века. Электрические машины : монография / А. Ф. Бурков. – Владивосток : Мор. гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2006. – 154 с.
 Возникновение и развитие судовых электроприводов до конца XIX века : монография / А. Ф. Бурков. – Владивосток : Мор. гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2006. – 145 с.
 Основные открытия и исследования в области магнетизма, электричества, математики и механики до конца XVII века : монография / А. Ф. Бурков. –  Владивосток : Мор. гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2007. – 68 с.
 Специальные режимы работы контактных коммутационных аппаратов : монография / А. Ф. Бурков. – Владивосток : Мор. гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2007. –  55 с.
 Развитие судовых электроприводов : монография / А. Ф. Бурков. –  Владивосток : Мор. гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2007. – 117 с.
 История отечественных судовых электроприводов : монография / А. Ф. Бурков. – Владивосток : Дальневост. гос. техн. рыбохоз. ун-т, 2008. – 380 с.
 Повышение эффективности технической эксплуатации судовых электроприводов : монография / А. Ф. Бурков. – Владивосток : Мор. гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2011. – 417 с.
 Надежность судовых электроприводов : монография / А. Ф. Бурков. – Владивосток : Дальневост. федерал. ун-т, 2014. – 204 с.
 Надежность судовых электроприводов ; сер. Электроэнергетика и электротехника : монография  / А. Ф. Бурков. – Владивосток : Дальневост. федерал. ун-т, 2014. – [203] с.
 Теория, методы и средства улучшения качественных характеристик изоляций электрических машин : монография / А. Ф. Бурков, Д. С. Николаев, Н. П. Сологуб, В. Н. Юрин ; под ред. А. Ф. Буркова. – Владивосток : Мор. гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2016. – 131 с.
 Электротехника: возникновение и развитие электрических машин до XX века : монография / А. Ф. Бурков. – Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 153 с.
 Электрические аппараты. Работа контакторов при бездуговой коммутации : монография / А. Ф. Бурков. – Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 55 с.
 Электротехника: развитие источников электрической энергии : монография / А. Ф. Бурков. – Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 112 с.
 Улучшение качественных характеристик изоляций электрических машин : монография / А. Ф. Бурков, Д. С. Николаев, Н. П. Сологуб, В. Н. Юрин. –  Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 131 с.
Эволюция судовых электрических машин до конца XIX века : монография / А. Ф. Бурков. – Владивосток : Дальневост. федерал. ун-т, 2019. – 71 с.
Эволюция судовых электрических машин до конца XIX века : монография  / А. Ф. Бурков. – Владивосток : Дальневост. федерал. ун-т, 2019. – [70] с.
Повышение энергоэффективности морского транспорта и транспортной инфраструктуры : монография / А. Ф. Бурков, В. Ф. Веревкин, П. М. Радченко ; под общей ред. А. Ф. Буркова. – СПб. : Лань, 2019. – 132 с.
Техническая эксплуатация электроприводов судов : монография / А. Ф. Бурков. – М. : ИНФРА-М, 2020. – 358 с.
Гребные электрические установки: обзор, анализ, перспективы развития / А. Ф. Бурков, В. В. Миханошин – М. : ИНФРА-М, 2022. – 199 с.

Учебные пособия и учебники:
 Судовые автоматизированные электроприводы : учебн. пособ. / А. Ф. Бурков. – Владивосток : Мор. гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2004. – 168 с.
 Судовые электроприводы : учебн. пособ. / А. Ф. Бурков. – Владивосток : Дальневост. гос. техн. рыбохоз. ун-т, 2009. – 224 с.
 Автоматизированные судовые электроприводы : учебн. пособ. / А. Ф. Бурков. – Владивосток : Мор. гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2009. – 241 с.
 Электроприводы судов торгового и рыбного флота : учебн. пособ. в 2 ч. / А. Ф. Бурков. – Ч. 1. – Владивосток : Мор. гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2011. – 194 с.
 Электроприводы судов торгового и рыбного флота : учебн. пособ. в 2 ч. / А. Ф. Бурков. – Ч. 2. – Владивосток : Мор. гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2011. – 182 с.
 Основы теории и эксплуатации судовых электроприводов : учебник / А. Ф. Бурков. – СПб. : Лань, 2017. – 340 с.
 Основы теории и эксплуатации судовых электроприводов : учебник; изд. 2-е, стереотип. / А. Ф. Бурков. – СПб. : Лань, 2018. – 340 с.
 Судовые электроприводы : учебник / А. Ф. Бурков. – СПб. : Лань, 2019. – 372 с.
Электродвигатели судовых электроприводов : учебн. пособ. / А. Ф. Бурков. – Владивосток : Мор. гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2019. – 99 с.
Судовые электроприводы : учебник ; изд. 2-е, стереотип. / А. Ф. Бурков. – СПб. : Лань, 2020. – 372 с.
Электрические приводы судовых механизмов : учебник / А. Ф. Бурков. – СПб. : Лань, 2021. – 348 с.
Судовые электроприводы : учебник ; изд. 3-е, стереотип. / А. Ф. Бурков. – СПб. : Лань, 2021. – 372 с.

Ссылки 
 Бурков Алексей Федорович / https://www.dvfu.ru/schools/engineering/structure/departments/department_of_marine_engineering_and_automation/teachers-and-employee/burkov-aleksei-fyodorovich/
 Веревкин В.Ф. Профессора ДВВИМУ-ДВГМА-МГУ имени адмирала Г. И. Невельского. — Владивосток : Мор. гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2007. — 115 с.
 Бурков Алексей Федорович — Известные ученые / famous-scientists.ru/15000
 Веревкин В.Ф. Дальневосточная высшая школа судовых электромехаников. — Владивосток : Мор. гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2017. — 147 с.
 Бурков Алексей Федорович / https://portfolio-pps.dvfu.ru/
 Бурков Алексей Федорович / https://www.msun.ru/dir/edu/tc/ru-ru/departments/1315

Персоналии по алфавиту